Клапан переменного расхода воздуха VAV (регулятор переменного расхода воздуха) — регулирующий клапан, который позволяет регулировать расход воздуха с помощью дроссельной заслонки с электроприводом от датчика расхода воздуха, встроенного в конструкцию клапана. Данный тип клапанов получил распространение в современных вентиляционных системах для точного регулирования объема подаваемого воздуха от сигнала автоматики.

Устройство и принцип работы 
Принципиально клапан состоит из:
 Дроссельной заслонки воздуха
 Электропривода
 Датчика расхода воздуха
 Контроллера (обычно встроен в привод)

Автоматика подает на клапан сигнал со значением требуемого расхода воздуха. Контроллер измеряет текущий расход воздуха на клапане и выдает корректирующее значение на привод с заслонкой. После корректирующего сигнала происходит цикл замера текущего расхода воздуха. Процесс регулировки заканчивается, когда значение задатчика и текущего расхода воздуха совпадает.

Основные производители VAV клапанов, как правило европейские фирмы (Trox, Systemair, Lindab, Mandik).

Для точной работы клапана VAV необходимо использовать точные датчики давления. Как правило в таких системах используют основных производителей приводов: Белимо, Грунер, Сименс.

Вентиляция
Механизмы
Промышленная автоматика